1. udgave af Setmana Ciclista Valenciana fandt sted fra den 8. marts til 11. marts 2017. Løbet var af UCI klassificeret som 2.2. Den samlede vinder af løbet blev danske Cecilie Uttrup Ludwig fra , der også vandt den hvide ungdomstrøje.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Cecilie Uttrup Ludwig kørte for 
 Marie Vilmann kørte for

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Endeligt klassement

Eksterne henvisninger 

2017
Cykelløb i 2017